Sunny Starscout è la protagonista della quinta generazione della linea di giocattoli My Little Pony, introdotta per la prima volta nel film My Little Pony: una nuova generazione. Pony terrestre originaria di Maretime Bay, Sunny fin da piccola non crede all'odio tra le razze di pony -terrestri, pegasi e unicorni- e cerca sempre di farle tornare in armonia tra loro. Amica d'infanzia di Hitch e Sprout (altri due pony terrestri), è la leader dei ‘‘Mane 5’’.

Personalità
Sunny è curiosa, ottimista, spensierata, solare, avventurosa e determinata a rendere il mondo un posto migliore . Secondo il sito ufficiale, adora andare sui pattini a rotelle.

Note 

My Little Pony